Кла́ссно-уро́чная систе́ма обуче́ния — преобладающая в современном образовании и повсеместно распространённая организация процесса обучения, при которой для проведения учебных занятий, учащиеся одного и того же возраста группируются в небольшие коллективы (классы), сохраняющие свой состав в течение установленного периода времени (обычно — учебного года), причём, все учащиеся работают над усвоением одного и того же материала. При этом основной формой обучения является урок.

Утверждение классно-урочной системы обучения относят к деятельности страсбургской школы Иоганнеса Штурмы (1538). В дальнейшем теоретическое обоснование системе дал Я. А. Коменский; впоследствии система была развита и дополнена К. Д. Ушинским.

Основные признаки классно-урочной системы обучения:
 все члены учебной группы в одно и то же время изучают одну и ту же тему, один и тот же вопрос, одним и тем же образом;
 содержание обучения делится на узкоспециальные учебные предметы, а каждый предмет изучается в отдельности;
 учащиеся делятся на классы — учебные группы, постоянные по составу, одноуровневые (в смысле изучения программы); отсюда возникли одноуровневые (одновозрастные) классы;
 для всех членов группы (класса) определяется одна и та же последовательность изучения тем и разделов учебного предмета;
 по характеру деятельности выделяются две разные группы людей: одни только учат (учителя), другие только учатся (ученики);
 изучение определённого учебного предмета организуется на одном «языке» для всех членов класса;
 определяются общие для всех членов группы начало и конец занятий, количество, длительность и время перерывов на отдых.

Классно-урочная система обучения является одним из проявлений группового способа обучения — общественно-исторической формации организации обучения, которая доминирует в мире в течение нескольких веков.

Системами обучения, отличными от классно-урочной, являются:
 испытанные в 1920-х годах в СССР и отвергнутые лабораторная и проектная системы;
 создаваемая в настоящее время система коллективного обучения по индивидуальным программам.

Примечания

Литература 
 Саввина О. А., Марушкина И. А. Урок математики в дореволюционной средней школе. М.: Инфра-М, 2013. — 80с. ISBN 978-5-16-006909-8

Среднее образование
Педагогические технологии